Ти́хонов () — поширене російське прізвище. Патронім, утворений від чоловічого імені Тихон. Жіноча форма — Тихонова.

Персоналії 

 Тихонов Андрій Валерійович (1970) — російський футболіст та футбольний тренер.
  — двічі Герой Соціалістичної Праці
 Тихонов Василь Гаврилович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Василь Іванович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Василь Іванович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Віктор Миколайович — український політик, народний депутат України першого, п'ятого та шостого скликань
 Тихонов Віктор Михайлович (1987)  — російський хокеїст.
 Тихонов Віктор Павлович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Володимир В'ячеславович (1950—1990) — радянський актор театру і кіно, син артистів Нонни Мордюкової і В'ячеслава Тихонова.
 Тихонов В'ячеслав Васильович — російський актор, Герой Соціалістичної Праці
 Тихонов Григорій Матвійович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Дмитро Олександрович (1989)  — казахський хокеїст.
 Інокентій (Тихонов)
 Тихонов Іван Михайлович — Герой Соціалістичної Праці
 Тихонов Костянтин Андрійович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Леонід Георгійович — перший дириґент Симфонічного оркестру Національної філармонії України
 Тихонов Микола Григорович (1917—1989) — український радянський художник.
 Тихонов Микола Іванович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Микола Олександрович — радянський державний і партійний діяч, Голова Ради Міністрів СРСР (1980—1985)
 Тихонов Микола Семенович — російський письменник, Герой Соціалістичної Праці
 Тихонов Михайло Іванович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Олександр Васильович — російський соціолог
 Тихонов Олександр Вікторович (*1965) — радянський та узбецький футболіст.
 Тихонов Олександр Євгенійович — Герой Росії
 Тихонов Олександр Іванович (вчений) — український вчений-фармацевт, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки
 Тихонов Олександр Іванович (спортсмен) — радянський біатлоніст, чотириразовий олімпійський чемпіон.
 Тихонов Олексій Петрович — Герой Радянського Союзу
 Тихонов Сергій Андріанович — український політик, народний депутат України третього скликання
 Тихонов Юлій Олександрович — український художник

Див. також 
 Тіхонов Павло Олексійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.